El 20 de febrero de 2021, el vuelo 5504 de Longtail Aviation, un vuelo de carga internacional operado por Longtail Aviation desde Maastricht, Países Bajos, a Nueva York, Estados Unidos, sufrió una falla en el motor poco después de la salida que provocó la caída de escombros al suelo cerca de la ciudad holandesa de Meerssen. Dos personas resultaron levemente heridas y hubo daños materiales en edificios y automóviles. El avión de carga Boeing 747-400 (BCF) se desvió al aeropuerto de Lieja con el motor averiado apagado y aterrizó allí de manera segura.  

Se inició una investigación penal para determinar si hubo negligencia criminal involucrada, pero se cerró un mes después sin encontrar negligencia. La Junta de Seguridad de los Países Bajos (OVV) también inició una investigación de seguridad de la aviación.

El 20 de febrero de 2021 a las 16:11 hora local, casualmente solo unas pocas horas antes del incidente similar del avión que partía con partes del vuelo 328 de United Airlines,    un Boeing 747-400BCF registrado en Bermuda (VQ -BWT), que operaba como el vuelo LGT-5504 de Longtail Aviation, experimentó una falla de motor nominalmente contenida poco después de partir del aeropuerto de Maastricht Aachen en los Países Bajos en dirección sur.  Sin embargo, dos personas resultaron heridas por escombros que también cayeron en una zona residencial.  Una anciana sufrió una herida en la cabeza que fue atendida en un hospital, y un niño sufrió quemaduras tras tocar un escombro en el suelo. 

El avión de carga convertido, entregado originalmente en 1991, estaba propulsado por cuatro motores Pratt & Whitney PW4056-3, una versión del motor anterior PW4000-94 .       "Unos segundos después de que el avión despegara, el control de tráfico aéreo notó un incendio en el motor e informó a los pilotos. Luego apagaron el motor en cuestión y enviaron una señal de emergencia", según el aeropuerto.  Las partes metálicas del motor n.° 1 (s/n P727441), que se cree que son palas de turbina, cayeron en el área de Sint Josephstraat del pueblo de Meerssen, aproximadamente 2 km después del final de la pista.

La tripulación declaró una emergencia y se desvió para aterrizar en la pista más larga de Lieja, Bélgica, a unas  al sur de la frontera holandesa.  Después de entrar en un patrón de espera sobre las Ardenas belgas para descargar combustible, la aeronave realizó un aterrizaje trimotor de precaución sin más incidentes.  

Un representante del departamento de bomberos local informó que varios testigos en tierra vieron la aeronave volando con un motor en llamas activo. También se publicó en Twitter un video de un 747 en vuelo con humo saliendo de un motor. Los escombros que caían dañaron los autos estacionados, y los relatos de prensa sobre el incidente incluyeron una foto de la destrucción que circuló ampliamente y que muestra lo que parece ser una parte de un aspa del motor encajada en el techo de un auto como un cuchillo clavado en un bloque de mantequilla. .  La portavoz del aeropuerto de Maastricht, Hella Hendriks, dijo a Reuters: "Varios autos resultaron dañados y los pedazos golpearon varias casas". Se encontraron piezas en todo el vecindario residencial en techos, jardines y calles".  La policía de Meerssen solicitó públicamente que se dejaran los posibles fragmentos para ayudar en la investigación, pero luego pidió a los residentes que entregaran las partes. Residentes locales recolectaron más de 200 piezas del motor después de lo que algunos describieron como una "lluvia de escombros".  Las partes parecidas a cuchillas medían aproximadamente  ancho y hasta  largo. 

La Junta de Seguridad Holandesa (OVV) inició de inmediato una investigación exploratoria en la que los investigadores inicialmente recopilan evidencia para determinar si es necesaria una investigación exhaustiva.  Una portavoz de la OVV declaró: "Inmediatamente comenzamos a recolectar escombros el sábado y ahora también vamos a mirar el avión". El Equipo de Aviación de la policía nacional holandesa también inició una investigación para determinar si hubo negligencia criminal, pero no viajaron a Bélgica para examinar la aeronave, sino que solicitaron ayuda a sus homólogos belgas.  La investigación por negligencia criminal se cerró un mes después y no se encontró negligencia ni culpabilidad. 

Martin Amick, director ejecutivo de Longtail Aviation, dijo: "ahora estamos en el proceso de trabajar en estrecha colaboración con las autoridades holandesas, belgas, de las Bermudas y del Reino Unido para comprender la causa de este incidente".  CNN informó que los asesores técnicos de Boeing están apoyando a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU. con su investigación.  La NTSB estaría involucrada en la investigación, ya que el Boeing 747 se construye en EE.UU.

El regulador de aviación EASA de Europa dijo que estaba al tanto de los dos incidentes del motor a reacción Pratt & Whitney y estaba solicitando información sobre las causas para determinar qué acción puede ser necesaria. Después de recibir más información, EASA dijo que los incidentes de Longtail y United no estaban relacionados: "Nada en el análisis de fallas y raíces muestra ninguna similitud (entre los dos incidentes) en esta etapa". 

La aeronave y la carga fueron liberadas dos días después del incidente, pero el OVV retuvo el motor dañado y las grabadoras de "caja negra". Longtail Aviation envió un motor de reemplazo en otro de sus cargueros 747 para facilitar las reparaciones necesarias para volver al servicio.  El avión se volvió a poner en servicio y se ha visto dando servicio al aeropuerto de Maastricht. 

A partir de julio de 2022, el OVV muestra que aún está en curso una "Investigación abreviada".

Véase también 

 Vuelo 328 de United Airlines
 Vuelo 32 de Qantas
 Vuelo 1380 del suroeste

Referencias 

Accidentes e incidentes aéreos en los Países Bajos
Países Bajos en 2021
Accidentes e incidentes de Boeing 747
Accidentes e incidentes aéreos de 2021
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar